Alan Smith (ur. 1962) – angielski piłkarz Leicester i Arsenalu, reprezentant kraju.
 Alan Smith (ur. 1980) – angielski piłkarz, reprezentant kraju, piłkarz Leeds i Manchesteru United.